

Мраковська сільська рада — сільське поселення, Гафурійський район, Башкортостан
 Мраковська сільська рада — сільське поселення, Кугарчинський район, Башкортостан